Chassanha (Alt Loira), municipi francès al departament de l'Alt Loira (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)
 Chassanha (Dordonya), municipi al departament de la Dordonya (regió de la Nova Aquitània, França)

 Chassanha (Puèi Domat), municipi al departament del Puèi Domat (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)